Mustoja kan syfta på följande platser:

Estland 

 Mustoja, en by i Haljala kommun i landskapet Lääne-Virumaa, 
 Mustoja, Lääne-Virumaa, en å i landskapet Lääne-Virumaa, 
 Mustoja, Pärnumaa, en å i landskapet Pärnumaa, 
 Mustoja, Võrumaa, en å i Setomaa kommun.

Robotskapade Estlandförgreningar